Зелёный Лог — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зелёный Лог — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Зелёный Лог — посёлок в Кетовском районе Курганской области.
 Зелёный Лог — посёлок в Полевской Свердловской области.
 Зелёный Лог — посёлок в Увельском районе Челябинской области.